Schneller István (1847–1939) pedagógus
 Schneller István (1949) építész, Budapest főpolgármester-helyettese, majd főépítésze